

Aviação 
F-15 Eagle Caça de superioridade aérea usado pela USAF
F-15E Strike Eagle Caça bombardeiro usado pela USAF

Jogos de Vídeo 
Jane's F-15 Jogo de simulação baseado no caça bombardeiro, F-15E Strike Eagle
F-15E Strike Eagle Simulador de voo do caça bombardeiro F-15E Strike Eagle
F-15 Strike Eagle II Sequência do simulador de voo do caça bombardeiro F-15E Strike Eagle
F-15 Strike Eagle III Sequência do simulador de voo do caça bombardeiro F-15E Strike Eagle II

Desambiguação